Бутаева — женская форма фамилии .
 Бутаева, Тамара Михайловна (1912—1998) — советский архитектор, педагог.
 Бутаева, Фарида Кузиевна (род. 1956) — узбекистанский государственный деятель
 Бутаева, Фатима Асланбековна (1907—1992) — советский физик, педагог.